Île Sainte-Anne (Nantes)
 Île Sainte Anne (Seychelles)